Зои Казан (; 9. септембар 1983) је америчка глумица и сценаристкиња, најпознатија по улози у филму Руби Спаркс, за који је написала сценарио и који јој је донео номинацију за награду Спирит. Играла је главне улоге и у романтичним драмама Шта ако? (2013) и У твојим очима (2014).

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Америчке глумице
Амерички сценаристи
Биографије живих особа